Тучево — название населённых пунктов:

Россия 
 Тучево — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Тучево — деревня в Рамешковском районе Тверской области.